Klek est un toponyme qui peut désigner :

Klek, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité d'Istočno Novo Sarajevo et dans la République serbe de Bosnie ;
Klek, un village situé dans la municipalité de Prozor-Rama, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Klek, une localité située dans la municipalité de Slivno, comitat de Dubrovnik-Neretva ;

Klek, une localité située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Zrenjanin et dans le district du Banat central.